Il Partito Federalista Europeo (abbreviato in PFE in francese, EFP in inglese) è un partito politico europeo fondato il 6 novembre 2011 a Parigi.

Storia 
Il Partito Federalista Europeo nacque dell'unione del partito europeo Europe United, fondato nel 2005 e presente in diversi paesi dell'Unione Europea, e del Parti fédéraliste francese.

A seguito dell'assemblea generale del 6 dicembre 2016, il Partito Federalista Europeo si è fuso con i movimenti cittadini Stand-up for the United States of Europe e USE Now per creare Stand Up For Europe.

Progetto politico 
L'obiettivo del Partito Federalista Europeo è creare una Federazione Europea di Stati membri dell'Unione Europea. Mira a presentare candidati alle diverse tornate elettorali in tutti i paesi europei. Inizialmente è stato sostenuto da personalità europee di spicco, come Marco Pannella, il quale è stato anche uno dei membri fondatori.

Proposte principali 
Come suggerisce il nome, l'obiettivo del partito è quello di fare dell'Unione Europea uno stato federale. Questo progetto potrebbe essere messo in pratica da un nucleo iniziale di paesi dell'area euro. Ciò implica:

 Stabilire una Costituzione federale al posto dei numerosi trattati attuali.
 Eleggere un presidente federale a suffragio universale diretto per rappresentare la federazione a livello internazionale. Garante della sua costituzione, eserciterebbe i poteri del Consiglio europeo.
 Fare della Commissione Europea un governo federale.
 Rafforzare i poteri del Parlamento europeo. Il voto deve essere regionalizzato per avvicinare gli eurodeputati ai loro elettori, mentre il Consiglio dell'Unione europea deve essere sostituito da un vero e proprio "Senato europeo" (camera alta), nell'ottica di un sistema bicamerale.
 Ampliare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una Corte Suprema.
 Rafforzare i poteri della Banca centrale europea per autorizzarla ad affrontare le crisi finanziarie.
 Creare un quartier generale europeo responsabile dell'esercito comune europeo.
 Approfondire la cittadinanza europea per farne una vera nazionalità, indipendente dalla cittadinanza nazionale.
 Definire una politica estera e diplomatica europea comune per difendere meglio gli interessi europei nei confronti di altre grandi potenze (in particolare Stati Uniti e Cina).
 Creare un bilancio europeo per finanziare grandi progetti e creare posti di lavoro in tutta Europa.
 Istituire autorità europee di controllo indipendenti nei settori dell'ambiente, della sicurezza sanitaria e della bioetica.
 I paesi che intendono aderire all'Unione Federale dovranno adottare la Costituzione Europea per mantenere una certa coerenza nel suo funzionamento. Ciò non esclude la possibilità di accordi di cooperazione con partner privilegiati.

L'EFP e l'Unione Europea 
Il Partito Federalista Europeo vuole andare oltre l'attuale Unione, che secondo quel partito è "burocratica e antidemocratica".

L'EFP intende superare l'attuale Unione Europea, che sarebbe troppo debole per difendere gli interessi europei e troppo lontana dalle preoccupazioni dei cittadini.

Strategia politica 
Il Partito Federalista Europeo lascia autonomia alle sue sezioni nazionali, che hanno una certa libertà di adattamento del programma politico alla cultura locale. Tuttavia, l'obiettivo principale rimane quello di costruire una federazione europea.

Note

Voci correlate 
 Federalizzazione dell'Unione Europea
 Movimento Federalista Europeo
 Stati Uniti d'Europa
 Volt Europa
 Stand Up for Europe

Collegamenti esterni 
 

Partiti socioliberali
Partiti politici europei